Sapareva Banya kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Sapareva Banja, kommun, Kjustendil, 
 Sapareva Banja, ort, Kjustendil, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar